Корба́н — українське прізвище, поширене в Україні й у місцях розселення українців. Етимологія цього прізвища неоднозначна. Слово «корбан» може означати «постіл, ходак». «Корбан» — це також назва гриба.

Персоналії 
 Корбан Геннадій Олегович (1970) — український бізнесмен.
 Корбан Олег Борисович (1964) — громадсько-політичний діяч, заступник голови Аграрної партії, голова Київської обласної організації Аграрної партії, президент громадської організації «Всеукраїнська федерація гольфу», голова Голосіївської районної у місті Києві ради у 2005-2006 роках.

Поняття 
 Корбан — карпатський гриб Катателазма царська.

 Корбан (івр. ‏קָרְבָּן‎, корбан, мн. івр. ‏קָרְבָּנוֹת‎, корбанот — похідне від кореня івр. ‏קרב‎ — «наближати», «сполучати») - жертвоприношення в юдаїзмі.

Примітки 

Українські прізвища